Яз () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Стругарі.
 Яз () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Дорнешть.
 Яз () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Солешть.
 Яз () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Обрежа.
 Яз () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Плопіш.